Poème du Rhône peut faire référence à :
 Le Poème du Rhône (Lou Pouèmo dóu Ròse en provençal), recueil poétique de Frédéric Mistral publié en 1897 ;
 Poème du Rhône, poème symphonique composé par Maurice Emmanuel en 1938.